Флаг муниципального образования Бузино́вское сельское поселение Выселковского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 14 октября 2008 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 5092.

Описание 
«Полотнище жёлтого цвета с отношением ширины к длине 2:3, несущее две симметричные относительно вертикальной оси полотнища синие полосы, книзу расширяющиеся и дугообразно расходящиеся к углам полотнища; посередине полотнища, поверх границ полос, сиреневым, зелёным и жёлтым цветами воспроизведена стилизованная ветвь бузины с ягодами».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности сельского поселения.

Зелёная ветвь бузины с листвой и пурпурными ягодами является гласным элементом флага, а также указывает на обилие данных кустов на территории поселения. Бузина является символом защиты от различных негативных воздействий.

Жёлтый цвет (золото) — символ величия, богатства и процветания, прочности, достатка, а также аллегорически указывает на богатые хлебные поля поселения.

Две ниспадающие и расширяющиеся книзу и в стороны синие полосы аллегорически указывают на реки Бейсуг и Бузинка протекающие вдоль поселения. Река Бузинка дала наименование станице, а затем и поселению. Вогнутая фигура, образованная между синими полосами аллегорически указывает на памятную стелу героям-освободителям участникам Великой Отечественной войны, расположенную в поселении.

Синий цвет (лазурь) символизирует безупречность, добродетель, возвышенные устремления, волю.

Примечания 

Флора в геральдике